Bear Creek (álbum) — da cantora e compositora americana Brandi Carlile

Geografia 
Bear Creek (Alabama)
Bear Creek (Alasca)
Bear Creek (Texas)
Bear Creek (Wisconsin)
Bear Creek Village

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música